Дуглас Макартур (1880-1964) — американський воєначальник, генерал армії США.
 Кларк Макартур — канадський хокеїст.
 Джеймс Макартур — шотландський футболіст.
 Кетрін Меган Макартур — американська астронавтка.
 Кеннет МакАртур (1881-1960) — південно-африканський легкоатлет

Макартур — селище, штат Огайо
 Макартур — переписна місцевість, штат Каліфорнія